Les monuments culturels de grande importance (en serbe cyrillique :  ; en serbe latin : ) sont les monuments de Serbie qui, par leur valeur, bénéficient d'un haut degré de protection.

Liste

Voir aussi

Articles connexes 
 Patrimoine culturel de Serbie
 Monuments culturels d'importance exceptionnelle en Serbie
 Monuments culturels protégés en Serbie

Liens externes 
  Liste des monuments culturels de Serbie par n° d'identifiant (SK) sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie
  Liste des biens culturels serbes de grande importance sur le site de l'Institut pour la protection du patrimoine de la République de Serbie
  Liste des monuments culturels de grande importance sur le site de l'Académie serbe des sciences et des arts

Culture serbe

Liste en rapport avec la Serbie
Liste en rapport avec la culture